Der Visit Panama Cup 2013 war ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. April 2013 in Panama-Stadt stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. April bis 15. April statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 28 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Ricardo Rodríguez
 Víctor Estrella
 Iván Endara
 Gerald Melzer

Dazu kam ein Lucky Loser:
 Florian Reynet (Lucky Loser)

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 57 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 43 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Panama-Stadt